Stollreither ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Stollreither (1881–1954), deutscher Kommunalpolitiker in Bad Tölz
 Eugen Stollreither (1874–1956), deutscher Bibliothekar; von 1924 bis 1948 Direktor der Universitätsbibliothek Erlangen
 Konrad Stollreither (* 1922), erster Datenschutzbeauftragter Bayerns von 1978 bis 1987
 Paul Stollreither (1886–1973), deutscher Maler